Pestalotiopsis microspora — вид грибов-эндофитов, способных разлагать полиуретаны в процессе метанового брожения.

Этот вид грибов был впервые обнаружен на опавших листьях плюща обыкновенного в Буэнос-Айресе и описан в 1880 году микологом Карло Луиджи Спегаццини, который его назвал Pestalotia microspora.

В 1996 году Джули Ли (Julie C. Lee) впервые обнаружила, что P. microspora выделяют  (один из димерных хинонов), и отметила, что они, вероятно, могут быть причиной сокращения популяции  — угрожаемого вида растений, родственного тису коротколистному. Эти же грибы вызывают  у  (один из видов зверобоя), что было обнаружено в зарослях кустарников в Японии.

То, что Pestalotiopsis microspora способен разлагать полиуретан, было открыто в 2011 году при исследовании двух различных штаммов этого вида грибов, образцы которых были получены со стеблей растений в национальном парке Ясуни (Эквадор). Это исследование проводилось группой студентов под руководством профессора молекулярной биохимии  и было частью ежегодной экспедиции по изучению дождевых лесов Йельского университета. P. microspora стал первым видом грибов, у которого была обнаружена способность жить на полиуретане в анаэробных условиях, что позволяет использовать эти грибы для биоремедиации и переработки больших объёмов пластиковых отходов.

См. также 
 Aspergillus tubingensis — другой вид грибов, способных разлагать полиуретан.
 Ideonella sakaiensis — бактерии, разлагающие полиэтилентерефталат.
 Большая восковая моль, гусеницы которой могут питаться полиэтиленом.

Примечания

Ссылки 
 Index Fungorum
 USDA ARS Fungal Database

Сордариомицеты